

Ожехувек — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ожехувек — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства